«Низшие чувства», «Вторичные чувства» — это совокупное обозначение обоняния, осязания и вкуса, введённое теоретиком низовой эстетики Мадалины Диакону. Исследовательница выделяет эти три чувства как отторгаемые традиционной западной эстетикой, сфокусированной прежде всего на зрении и слухе.

Эстетика «низших чувств» 
В своей эстетической теории, изложенной в статье «Размышления об эстетике осязания, обоняния и вкуса» Диакону говорит о том, что западная эстетика пренебрегает осязанием, обонянием и вкусом, и перечисляет возможные причины разделения, указываемые оппонентами «вторичной чувственности»:

 Вторичные чувства имеют дело с мимолётными стимулами и даже поглощают свой объект;
 Данные, полученные органами вторичных чувств, имеют свойство собираться в конфигурации (например: вкус и обоняние способны вызывать так называемое оральное чувство);
 Языковое выражение впечатления от вторичных чувств затруднено, а сам язык описания не разработан;
 Вторичные чувства предполагают физический контакт и гораздо более сильную аффективную вовлечённость субъекта, поэтому воспринимающему сложно выстроить дистанцию для критической оценки произведения искусства, основанного на восприятии вторичных чувств;
 «Низшие чувства» не способны достичь структурной сложности восприятия, необходимой для поддержания внимания, которую мы наблюдаем у зрения и слуха;
 Сенсорные модальности в основном призваны удовлетворять биологические потребности выживания и полового размножения. Эротический аспект ограничивает возможность считать тактильное, вкусовое или обонятельное впечатление эстетическим опытом;
 Техническая репродуцируемость звуковых и зрительных впечатлений куда более развита, чем вкусовых, тактильных и обонятельных.

Диакону спорит с этими утверждениями, указывая, что большая часть из них обусловлена культурными различиями и наблюдается только в западной цивилизации и эстетической традиции. Основной причиной отторжения вторичных чувств румынская исследовательница считает сфокусированность западной цивилизации на невозможности их объективации, дистанцирования от них, категоризации и концептуализации.

Осязание 
Путь искусства, основанного на чувстве осязания, по мнению Диакону, связан в основном с визуальными (скульптура, архитектура, кино) и перформативными (танец) видами традиционными искусства. Диакону видит проблему в тенденции визуализировать то, что мы чувствуем. С другой стороны, представление тактильных ощущений (сопротивление, боль, температура) помогает нам в эстетическом переживании произведения искусства.
Исследовательница отмечает боди-арт, а также таких художников, как Ив Кляйн и Жан Дюбюффе, как движение в сторону тактильного искусства. Эстетика осязания ставит музейную практику, когда искусство остаётся недостижимым, под вопрос, поэтому в будущем придётся искать новые формы взаимодействия с искусством на основе телесного взаимодействия с ним. Также, как утверждает Диакону, подобные изменения спровоцируют возвращение к ранее существовавшим формам тактильного контакта с произведением искусства: реставрации, кураторства, прикладного искусства, коллекционирования, спонсорства и религиозного взаимодействия с объектом.
В истории искусства есть прецедент чисто тактильного искусства — искусства для слабовидящих людей, однако оно основано на адаптации визуального образа. Тем не менее, существуют виды подобного современного искусства, которые в визуальном регистре не имеют смысла (стихи шрифтом Брайля (Кэтрин Шиллер, 2003), Langue de chat Braille (Фредерик Декомб, 1994))
Диакону утверждает, что есть два возможных пути создания оригинального тактильного искусства: изменение способа прикосновения или объекта прикосновения (создание новых материалов). Сейчас экономика стимулирует производство новых тканей и материалов, что потенциально может быть использовано художниками для создания тактильных произведений искусства.

Обоняние 
Эстетическая ценность ароматов ограничена областью парфюмерии.
В области обонятельной чувственности проблема теоретического обоснования состоит в слабой способности человека воспринимать запахи во всей их полноте (как парфюмеры) и необходимости специального образования. Исторически искусство парфюмерии считалось философами легкомысленным, потому что оно доставляло лишь субъективное удовольствие, тогда как парфюмеры позиционировали свое искусство как абстрактное, сходное с музыкой. Соответственно, ощущение созданного аромата наслаивается на суждения о его приятности/неприятности, ассоциативными воспоминаниями, фантазиями и т. д., а также с вычленением фрагментов аромата, нот. В целом, как утверждает Диакону, сложности, связанные с перерождением парфюмерии в искусство, имеют технологический, а не теоретический характер.

Вкус 
Особенностью вкусового восприятия является способность человека накапливать вкусовые ощущения в памяти выводить общие категории, не связанные с субъективными впечатлениями из прошлого (как в случае с обонянием). При постулировании относительности вкусов («о вкусах не спорят»), мы наблюдаем наличие институтов, которые дают и регулируют общие понятия хорошего или плохого вкуса (ресторанные справочники, обзоры на новые места в периодических изданиях, ресторанная критика, рейтинговые системы, «звёзды»). Проблема заключается в том, что при оценке качеств еды мы отталкиваемся в том числе от аромата и от визуального представления, а не только от его вкусовых качеств.
В таком случае следует обратиться к понятию вкусовых сочетаний:

Западный окулоцентризм 
Диакону предлагает две настоящие причины, почему эстетика пренебрегла вторичными чувствами в своём развитии:
 Понимание «бытия» как постоянного присутствия;
Преходящие вещи оказываются незначительными, следовательно, именно изобразительное искусство, как наиболее «протяжённое во времени» оказывается более ценным искусством;
При этом, музыка и театр похожи на парфюмерию и гастрономию в своей временности и воспроизводимости по «рецепту» (нотам, партитурам и т. д.)

 Представление о цивилизации как об идеале человечества.
Цивилизация накладывает ограничение на прикосновение и снижает значимость обоняния. Вкус, запах и осязание — более «животные» ощущения, обслуживающие более глубокие телесные потребности. Западная цивилизация же постулирует отход от природы и телесности, переход к главенству разума. Вторичные чувства субъективны, поэтому от них нельзя дистанцироваться и создать на её основе теорию.

Вместо рациональной эстетики Диакону предлагает разрабатывать эстетику, подразумевающую вовлечение интегрального субъекта в ситуацию, а не дистанцирование от него. Такой переход подразумевает отказ от субъектно-объектного разделения. Но в таком случае, эстетика вместе с отказом от рационализации откажется от своего научного статуса.

Примечания

Ссылки 
 Diaconu M. Reflections on an Aesthetics of Touch, Smell and Taste
 Diaconu M. City Walks and Tactile Experience
 Радеев А. Е., Артеменко Т. Ю. Статус чувственности в современной эстетической теории
 Diaconu M. Secondary Senses

Эстетика